HV Sittardia, een handbalvereniging uit Sittard
 RKSV Sittardia, een voormalige voetbalclub uit Sittard
 VC Sittardia, een volleybalclub uit Sittard